Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1934 года прошёл 17-18 февраля в Хельсинки (Финляндия). В нём приняли участие 23 спортсмена. На заключительную дистанцию 10 000 м допускались спортсмены по итогам 3-х дистанций.

Результаты 

  * = с падением
  NC = не отобрался на заключительную дистанцию
  NF = не закончил дистанцию
  NS = не вышел на старт на дистанции

Ссылки 
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Февраль 1934 года
Спорт в Финляндии в 1934 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)